Das Interzonenturnier der Frauen 1990 in Asow diente zur Ermittlung von drei weiteren Teilnehmerinnen an den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1991. Das Turnier fand im Juni 1990 in Asow statt.

Ergebnis

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1990 bei mark-weeks.com (englisch)

1990
Schachveranstaltung 1990
Schachwettbewerb in der Sowjetunion